

Persone 
Adriano Buzzati Traverso (1913-1983) – genetista e biofisico italiano
Armando Traverso (1958) – conduttore televisivo e radiofonico, giornalista e attore italiano
Cristian Traverso (1972) – ex calciatore argentino
Dino Buzzati Traverso, più noto come Dino Buzzati (1906-1972) – scrittore, giornalista e pittore italiano
Enzo Traverso (1957) – storico italiano
Giovanni Battista Traverso (1843-1914) – ingegnere minerario e paleontologo italiano
Giovanni Battista Traverso (1878-1955) – botanico e micologo italiano
Giovanni Battista Traverso (1892 – ?) – calciatore italiano
Giuseppe Traverso (1910-1999) – allenatore di calcio e calciatore italiano
Goretta Traverso (...) – scrittrice e alpinista italiana
Jorge Ubaldo Traverso (1947) – ex calciatore argentino
Leone Traverso (1910-1968) – traduttore italiano
Luigi Traverso (1929-...) – calciatore italiano
Mattia Traverso (1885-1956) – pittore italiano
Nicolò Traverso (1745-1823) – scultore ed insegnante italiano
Raoul Traverso, noto anche con lo pseudonimo di Roudolph (1915-1993) – fumettista italiano

Altro 
 Traverso – termine della nautica
 Flauto traverso – strumento musicale
 Traverso – sinonimo di derapata

Pagine correlate 
 Traversa
 Traversone